Бакман () — шведське прізвище.

Відомі носії 
 Бакман Аркадій Давидович (1905—1969, Одеса) — український радянський боксер і тренер з боксу. Заслужений тренер УРСР. Батько журналіста і письменника Деві Аркадьєва, автора книг про київське «Динамо».
 Стіґ Бакман (Backman Stig, *1905) — шведський історик, дослідник українсько-шведської політики Карла XII.
 Ерік Бакман (Eric Backman, 18 травня 1896 — 29 червня 1965) — шведський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Ніклас Бакман (Niklas Backman, 13 листопада 1988 , Вестерос) — шведський футболіст, захисник клубу АІК та національної збірної .
 Мішель Бакман (; 6 квітня 1956) — американський політик, член Палати представників Конгресу США від штату Міннесота. Колишній сенатор штату Міннесота.
 Фредрік Бакман (Fredrik Backman; нар. 2 червня 1981, Гельсінгборг) — шведський письменник, блогер, колумніст.

Примітки 

Шведські прізвища